«Я покорю́ Манхэ́ттен» ():
  — роман американской писательницы Джудит Кранц, опубликованный в 1986 году.
 «Я покорю Манхэттен» — телевизионный мини-сериал по роману, вышедший в 1987 году.